Fellini Tour — совместный концертный альбом групп «Би-2», «Сплин» и «Томас», вышедший в 2001 году. Альбом был записан на одном из концертов одноимённого гастрольного тура по городам России. В альбом вошло 16 композиций.

Альбом в 2014 году был выпущен на виниле лейблом «‎Bomba Music».
Дизайн обложки Олег Распопов и Вадим Соколов.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2001_2
Альбомы группы «Би-2»
Концертные альбомы 2001 года
Альбомы лейбла «Мистерия звука»